Pablo Cuevas e Guillermo Durán erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Roman Jebavý e Andrés Molteni hanno sconfitto Daniele Bracciali e Federico Delbonis con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Philipp Oswald (quarti di finale)

 Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (primo turno)
 Tim Pütz /  Jan-Lennard Struff (semifinale)

Wildcard 

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinale, ritirati)

 Jurij Rodionov /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2018